Чобіт — рід взуття.
 Чобіт — українське прізвище, відомі носії:
 Чобіт Дмитро Васильович — український політик